Catasetum peut faire référence à:
 catasetum, un appendice en forme de soies sur les fleurs mâles
 Catasetum, un genre d'orchidée possédant un catasetum

Homonymie en biologie